Allenwood kan syfta på följande platser:

Irland 

 Allenwood Cross Roads, ort, Leinster, Kildare,

USA 

 Allenwood (ort i USA, New Jersey), Monmouth County, 
 Allenwood (ort i USA, Pennsylvania), Union County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar